Eurovision Song Contest 1971, sändes den 3 april 1971 från Gaiety Theatre i Dublin, Irland i och med att Irland året före hade vunnit med "All kinds of everything" av Dana. Programledare var Bernadette Ni Ghallchoir. Kapellmästare var Colman Pearce. Mellan varje bidrag visades videovykort med bilder från varje land som deltog. I Sveriges fall visades bilder från Stockholm. Detta år infördes regeln att varje lands bidrag fick innehålla max sex deltagare på scenen, en regel som gäller än idag ().

Arton länder deltog i tävlingen, vilket motsvarade rekordet för 1965 och 1966. Österrike återvände efter sin tvååriga frånvaro, medan Finland, Norge, Portugal och Sverige alla återvände efter ett års frånvaro. Malta gjorde sin debut.

Bidragen

Omröstningen 
Detta års festival har fått kritik för att mutor och fusk kan ha förekommit. Juryledamöterna fanns detta år på plats i Irland (dessa bestod av två från varje land, en över och en under 25 år, som gav varje bidrag mellan ett och fem poäng) och kunde på förhand umgås med deltagarna. Den ene jurymedlemmen från Malta sägs ha försökt att locka Hanne Krogh, som representerade Norge, att ge högsta poäng, i utbyte mot sexuella tjänster. Bidraget fick endast ett och två poäng av Maltas representanter. 

Detta år gick segern till Monaco med Séverine som bidrog med låten "Un banc, un arbre, une rue".

Återkommande artister

Källor

Externa länkar 

Eurovision Song Contest, officiell webbplats

 
1971 i Irland